Jean de Parme peut désigner :

 Jean de Parme († 982), pèlerin en Palestine et abbé à Parme en Toscane ; saint chrétien fêté le 22 mai. 
 Jean de Parme, (° vers 1209 - †1289), ministre général des franciscains de 1247 à 1257 ; bienheureux de l'Église catholique romaine, fêté localement le 19 mars.

Références